Hoosier Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hoosier Township (Illinois)
 Hoosier Township (Kansas)